Tannhäuser – XIII-wieczny minnesinger niemiecki
 Tannhäuser – opera Richarda Wagnera
 Tannhäuser – gra planszowa